Het seizoen 2002/03 was de 30ste editie van de herenhoofdklasse waarin onder de KNHB-vlag om het landskampioenschap hockey werd gestreden. Na een competitie van 22 wedstrijden en play-offs werd een nationaal kampioen bekend in de hoofdklasse.

In het voorgaande seizoen degradeerden HDM en Union. Hiervoor kwamen Rotterdam en SCHC in de plaats.

Amsterdam versloeg in de finale Oranje Zwart met twee keer 3-2 en stelde zo de 4de landstitel veilig. Onderin degradeerden Rotterdam en Hattem rechtstreeks.

Eindstand
Na 22 speelronden was de eindstand:

Legenda

Uitslagen reguliere competitie 
Informatie: Zonder de Play Offs.
De thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom.

Topscorers

Play-offs landskampioenschap

Halve finales

Finale

Hockey in 2002
Hockey in 2003
 2002/03